Жанетта Гусарова і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Марія Коритцева і Лілія Остерло виграли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Мюллер і Барбора Стрицова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Тур WTA 2008